Грэ́шит () — фамилия швейцарского происхождения, ныне распространена как фамилия и топоним в США. Возможен вариант произношения Гра́сшат.

Фамилия
  (1789—1836) — американский первопроходец нынешнего штата Висконсин, фермер, мельник, индейский агент. В честь него названы город и деревня в Висконсине (см. ниже), а также исторический дом.
  (1786—1855) — американский генерал, военный инженер.
  (1752—1817) — швейцарско-американский финансист, спонсор генерала Кларка в проведении им  (1778—1779).

Топоним США
  — городок в Висконсине.
  — деревня в составе одноимённого городка.
 Грэшит — округ в Мичигане.
  — аэропорт округа.
  — тауншип в округе.
  — историческая постройка в тауншипе.
  — маяк в тауншипе, первый маяк в Мичигане.
  — деревня в Огайо.

См. также
  — автодорога в Мичигане, известная как Грэшит-авеню.
  — в штате Нью-Йорк, также известен как Маяк Пойнт-Грэшит.